Adameșteanu:
 Dinu Adameșteanu
 Gabriela Adameșteanu
 Ion Adameșteanu

Nume de familie românești